Verdensmesterskabet i håndbold for kvinder 2001 var det 15. (indendørs) VM i håndbold for kvinder. Slutrunden, som havde deltagelse af 24 hold, blev afviklet i Italien i perioden 4. – 16. december 2001. Italien var VM-værtsland for første gang, og det var femte gang i træk at VM i kvindehåndbold afholdtes i Europa.

Mesterskabet blev vundet af Rusland, der i finalen besejrede de forsvarende verdensmestre fra Norge med 30-25. Rusland vandt dermed sin første VM-titel som selvstændig nation. Tidligere havde Sovjetunionen dog vundet tre VM-titler i perioden 1982-1990. Bronzemedaljerne gik til Jugoslavien, der vandt 42-40 over Danmark i bronzekampen efter forlænget spilletid. Tredjepladsen var Jugoslaviens bedste VM-resultat siden sølvmedaljerne ved VM 1990.

|

|

|}

Slutrunde

Indledende runde

Ottendedelsfinaler 
 26-21  
 30-18  
 22-38  
 23-21  
 25-32  
 29-25 
 23-24 
 24-19

Kvartfinaler 
 26-29  
 30-23 
 27-26  
 32-18

Semifinaler 
 20-26  
 34-33 efs.

Bronzekamp 
 40-42 efs.

Finale 
 30-25

Kilde/ekstern henvisning 
International Handball Federation
IHF – Officielle resultater

2001 (kvinder)
Håndbold i 2001
Kvindehåndbold